Csingervölgy, Ajka városrésze
Csingervölgy, gőzmozdony